Arlay é uma comuna francesa na região administrativa de Borgonha-Franco-Condado, no departamento de Jura. Estende-se por uma área de 20.31 km². 

Em 1 de janeiro de 2016, incorporou a antiga comuna de Saint-Germain-lès-Arlay ao seu território.

Demografia

Comunas de Jura (departamento)